Ян Юзеф Хаар (; —, ) — польский художник.

Биография 
По разным данным родился между 1791 и 1795 годами в Варшаве или Львове. Учился живописи в Вене. Жил и творил в Лемберге (ныне Львов).

Автор миниатюр, масляных картин, вывесок, ряда рисунок и литографий. Давал уроки рисования.

Специализировался на миниатюрных портретах в стиле эпохи бидермейер. Также писал портреты маслом — часто литографированных во Львове на заводе P. Пиллера, картины религиозного жанра и пейзажи. Создавал полотна в духе голландской живописи XVII века.

Литература 
 Malarstwo Polskie w zbiorach za granicą, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Wydawnictwo Kluszczyński, 2003, ISBN 83-88080-85-7

Ссылки 
 Jan (Józef) Haar

Художники по алфавиту
Художники-портретисты Польши
Художники-пейзажисты Польши
Художники-миниатюристы
Художники Львова
Художники религиозного жанра